Ator - a profissão
Ou ainda:
O Ator - obra de Pablo Picasso
Actor (linguagem de programação)